Villaescusa (Cantabrië), een gemeente in de Spaanse regio Cantabrië
Villaescusa (Zamora), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora in de regio Castilië en León
Villaescusa de Haro, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca in de regio Castilië-La Mancha
Villaescusa de Roa, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos in de regio Castilië en León
Villaescusa la Sombría, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos in de regio Castilië en León